Robida ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Robida (1848–1926), französischer Schriftsteller, Zeichner, Maler, Karikaturist und Journalist

Siehe auch:
 Robidas